O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2005-06 foi a epoca de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, , foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais.  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o segundo título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2006, continuar o força regional e nacional por próxima quatros temporadas.

O gols totais númeram aproximamente 260.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Delta
 Desportivo da Praia
 Lapaloma
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Avenida 77 - Grupo A
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
AD Ribeira Grande
ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio - absente
GD Varanda - Achadinha de Baixo
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova

Resumo da Temporada
A edição 2006 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: GDRC Vila Nova
2a: AD Ribeira Grande

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2005 em Cabo Verde
2006 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago